«Вестник противовоздушной обороны» — ежемесячный журнал министерства обороны СССР, официальное издание войск ПВО СССР.

История 
Издание журнала началось в 1931 году.

В 1962 году стоимость одного номера журнала составляла 25 копеек (стоимость годовой подписки - 3 рубля).

Журнал освещал опыт работы войск ПВО, вопросы воинского воспитания и обучения личного состава, печатал статьи на технические и теоретические темы.

Примечания

Литература и источники 
 Вестник противовоздушной обороны // Аннотированный каталог советских журналов. М., главное управление "Союзпечать" Министерства связи СССР, 1971. стр.28

Военные журналы СССР